Fox Racing Shox est une marque américaine de fourches suspendues et amortisseurs pour les VTT, les motocross, les quads, les moto-neiges et les buggies. Elle a été créée en 1974 par Bob Fox.

VTT